«Центр Арменоведения ААЦ» () — научный центр Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви в Москве.

История 
Арменоведение (арменистика) — один из самостоятельных разделов науки, занимающейся изучением армянского языка, истории и культуры армянского народа. Центр Арменоведения при Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви, образован по благословению Святого Эчмиадзина и патриаршего экзарха, главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Архиепископа Езраса как продолжение исторических традиций создания платформы и условий, благоприятных для широкой и плодотворной деятельности по актуальным проблемам истории и культуры армянского народа с участием российских и зарубежных экспертов, организаций и Церкви.

Структура центра Арменоведения состоит из Научного совета, в который входят 9-12 экспертов, профессоров, кандидатов и докторов наук в области арменистики, и научных секретарей (исполнители).

Деятельность 
Основные задачи:

— Установление связей с армянскими организациями и экспертами (российскими и зарубежными) в области армянской истории, культуры, филологии, литературы, искусства и координирование\развитие сотрудничества между ними
— Совершенствование взаимодействия между сообществами, организациями и Церковью через диалог для укрепления содействия
— Создание собственной библиотеки, видеотеки
— Проведение массовых научных\культурных мероприятий (презентаций, пресс-конференций, поддержка талантливой молодежи
Научная деятельность сводится к 4 секциям:

Секция языка, истории, литературы, искусства.

Организационная деятельность включает в себя:

Организацию конференций, семинаров, круглых столов;
Организацию лекций, творческих вечеров, презентаций, выставок;
Издательскую деятельность;
Сотрудничество с армянскими и российскими научными центрами, разработку совместных проектов исследований, мероприятий;
Сотрудничество с высшими образовательными учреждениями (гимназией епархии), преподавание, курирование работ по армянской тематике, подготовку научных кадров;
Создание платформы для деятельности (сотрудничество) молодежных армянских организаций, поддержка талантливой молодежи.

Примечания

Ссылки 
 Сокровища Армянской церкви: эксклюзив от музея «Тарпан» Youtube.com

Музеи Москвы